Texarkana kan avse:

 Texarkana, Arkansas – en stad (city) i Miller County, Arkansas, USA
 Texarkana, Texas – en stad (city) i Bowie County, Texas, USA
 Texarkana (R.E.M.-sång) – en sång av R.E.M.